Oscar Straus ist der Name folgender Personen:

* Oscar Straus (Politiker) (1850–1926), amerikanischer Politiker
 Oscar Straus (Komponist) (eigentlich Oscar Nathan Strauss; 1870–1954), österreichischer Operettenkomponist